Люпин — род растений семейства Бобовые; широко известные виды:
 Люпин жёлтый
 Люпин узколистный
 Люпин многолистный
 Люпин белый

 Римус Люпин — персонаж серии книг о Гарри Поттере
 «Люпин» — индийская фармацевтическая компания